El término cancerbero puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a Cerbero, también conocido como Cancerbero, el perro de Hades, dios del inframundo en la mitología griega; Antigua
 al Cancerbero, posición de fútbol también conocida como guardameta o portero(a);
 a Canserbero, rapero venezolano y representante del rap latinoamericano;
 a Canserbero, luchador profesional venezolano.